Дионисий Периегет (; II век) — древнегреческий географ из Александрии. Автор землеописания «Periegeses», составленного в 124 году н. э. в форме путевых заметок и переведённого на латинский язык Присцианом.

Научная деятельность 
Дионисий написал сочинение из 1187-и гекзаметров — описание земли «Periegesis», в котором описал (по Эратосфену) все известные в его время моря и земли. Это сочинение много раз комментировалось Руфом Фестом Авиеном в IV в. и др. авторами.В Средние века это сочинение стало школьным учебником.

Издания 
Новейшие издания:
 К. Мюллер. «Geographi graeci minores». — Париж, 1861.
 Вешери. «De Bospori navigatione quae supersunt», 1874.

Русский перевод 
 Вестник древней истории, № 4/2005, № 1, 2/2006. Перевод, вступительная статья и комментарии Е. В. Илюшечкиной .

Примечания

Литература 
 
 

Греческая литература римского периода
Путешественники Древней Греции
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Писатели II века